Илия Стоянов може да се отнася за:

 Илия Стоянов (минералог) (1875 – 1920) – български минералог
 Илия Стоянов (офицер) (1884 – неизв.) – български офицер, полковник
 Илия Стоянов (диригент) (1892 – 1975) – български диригент